Do not disturb (en français : Ne pas déranger) est la phrase anglaise standard vue traditionnellement sur les poignées de porte dans des hôtels. Cela peut se référer aussi à :

Œuvres

Cinéma 
 Do Not Disturb (1965), titre original de Ne pas déranger s'il vous plaît, film américain réalisé par Ralph Levy ;
 Do Not Disturb (1999), titre original de Issue de secours, film germano-néerlandais réalisé par Dick Maas ;
 Do Not Disturb (2003), film canadien réalisé par A. Jonathan Benny ;
 Do Not Disturb (2010), film américain réalisé par Eric Balfour, Laura Henry, Jon Mann-Krieger, Brandon Nicholas et Petro Papahadjopoulos ;
 Do Not Disturb (2012), film français réalisé par Yvan Attal.

Télévision 
  (2008-2009) série télévisée américaine créée par Abraham Higginbotham ;

Musique 
  (1985), chanson de Bananarama ;
 Do Not Disturb (2001), album de Joanne Accom ;

Autres 
 Do Not Disturb, une fonction sur la plupart des systèmes PBX ou PABX